Калитеа може да се отнася за:

 Калитеа, голямо предградие на гръцката столица Атина;
 Криводол или Егри дере, на гръцки Калитеа, село в дем Просечен, Гърция;
 Рудари, на гръцки Калитеа, село в дем Преспа, Гърция;
 Калитеа, село в дем Гревена, Гърция;
 Калитеа, село в дем Касандра, Гърция;
 Калитеа, село в дем Катерини, Гърция;
 Калитеа, село в Етолоакарнания, Гърция;
 Калитеа, село в дем Коница, Гърция.